Neudegg ist der Name folgender Orte:

 Neudegg (Donauwörth), Ortsteil der Stadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Neudegg (Gemeinde Arzl im Pitztal), Weiler in der Ortschaft Hochasten, Gemeinde Arzl im Pitztal, Tirol
 Neudegg (Gemeinde Großriedenthal), Katastralgemeinde in Österreich
 Mirna (Slowenien), deutsch Neudegg, Ort in Unterkrain Dolenjska, Slowenien

Neudegg ist der Name folgender Personen:

 Egon Neudegg (1891–1957), deutscher Theaterschauspieler, -regisseur und-intendant

Siehe auch:
 Schloss Neudegg (Salzburg)
 Burg Neudegg (Begriffsklärung)
 Rudolf Freisauff von Neudegg (Begriffsklärung)
 Nejdek (deutsch Neudek, Stadt in Tschechien)
 Neudeck (Begriffsklärung)